Szczasniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim
 Szczasniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim
 Szczasniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim